«Поляна» — український аматорський футбольний клуб із села Поляна Свалявського району Закарпатської області

Поляна — село, Силістринська область
 Поляна — село, Смолянська область
 Поляна — село, Ямбольська область

Поляна — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Поляна — бойківське село в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Поляна — частина міста Устронь у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Поляна — частина села Бистра-Підгалянська в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Поляна — частина села Ґжехиня в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Поляна — частина села Пулжечкі в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поляна — частина села Пониці в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Поляна — частина села Уляниця в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поляна — частина села Грабівниця Старженська (Ґрабовниця-Стаженська) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поляна — частина села Пусткі в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Поляна — частина села Суль у гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Поляна — частина села Конякув у гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Поляна — осада в гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства

Поляна — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Поляна — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Поляна — селище, Уфимський міський округ, Башкортостан
 Поляна — присілок, Юринський район, Марій Ел

Поляна — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон
 Поляна — поселення в общині Превалє, Регіон Корошка
 Поляна — гірський масив, частина Західних Карпат

Поляна — населений пункт, Загребська жупанія, у складі міста Врбовець
 Поляна — населений пункт, Приморсько-Горанська жупанія, у складі міста Врбовско
 Поляна — населений пункт, Пожезько-Славонська жупанія, у складі міста Липик
 Поляна — населений пункт, Задарська жупанія, у складі громади Преко

Поляна — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Поляна — село, Вінницька область, Шаргородський район
 Поляна — село, Волинська область, Турійський район
 Поляна — село, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Поляна — село, Закарпатська область, Свалявський район
 Поляна — село, Закарпатська область, Хустський район
 Поляна — село, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Поляна — село, Львівська область, Львівський район
 Поляна — село, Львівська область, Самбірський район, Добромильська міська громада
 Поляна — село, Львівська область, Самбірський район, Хирівська міська громада
 Поляна — село, Львівська область, Стрийський район, Тростянецька сільська громада
 Поляна — село, Рівненська область, Сарненський район, Сарненська міська громада
 Поляна — село, Харківська область, Ізюмський район
 Поляна — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Поляна — село, Чернівецька область, Чернівецький район, Тарашанська сільська громада
 Поляна — село, Чернівецька область, Дністровський район
 Поляна — село, Чернігівська область, Коропський район
 Поляна — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Поляна — селище, Миколаївська область, Снігурівський район

 Поляна — курорт в селі Поляна Свалявського району Закарпатської області

Примітки